Двориште — село:
 в Болгарии
 Двориште — в Кюстендилской области;
 Двориште — в Старозагорской области.
 в Республике Македония
 Двориште — в общине Берово;
 Двориште — в общине Градско;
 в Сербии
 Двориште — в общине Шабац;
 Двориште — в общине Голубац;
 Двориште — в общине Деспотовац.

См. также 
 Дворище